Суперкубок Німеччини з футболу 2010 — 1-й розіграш турніру після його відновлення (16-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 7 серпня 2010 року між чемпіоном та володарем кубка Німеччини «Баварією» та віце-чемпіоном Німеччини «Шальке 04».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Німеччина
2010
2010 у німецькому спорті